Gelabert ist der Nachname mehrerer Personen:

 Antoni Gelabert (1877–1932), mallorquinischer Maler
 Antonio Gelabert (1921–1956), spanischer Radrennfahrer 
 Cesc Gelabert (* 1953), spanischer Choreograf und Tänzer
 Damien Gelabert (* 1993), andorranischer Tennisspieler
 Marcos Gelabert (* 1981), argentinischer Fußballspieler